Czok – część broni palnej śrutowej

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Czok – polski himalaista
 Joachim Czok – polski piłkarz